«Конец всей этой гадости» () — рассказ американского писателя Стивена Кинга, написанный им в 1986 году. Впервые рассказ был опубликован в октябре 1986 года в журнале «Omni». В 1993 году рассказ был включен в авторский сборник «Ночные кошмары и фантастические видения», а в 2008 в тематический сборник «Wastelands: Stories of the Apocalypse». На русский язык рассказ был переведён в 2000 году С. П. Бавиным. Рассказ повествует «про окончание войны, упадок человечества и смерть Мессии». В произведении использован стилистический прием, аналогичный тому, что встречается в романе «Цветы для Элджернона» Д. Киза: в конце рассказа читатель понимает, что герой теряет разум, по становящемуся бессвязным тексту с большим количеством опечаток.

Сюжет 

Рассказ ведется от лица Ховарда Форноя — он набирает текст на пишущей машинке. Начинает он с того, что несколько часов назад он убил своего брата. Сначала он хотел покончить с собой — но все же решил рассказать сначала свою историю. Дело в том, что они оба оказались виновны в гибели цивилизации, хотя руководствовались самыми лучшими намерениями — они хотели, чтобы люди стали добрее, перестали бы убивать друг друга и развязывать войны. Брат Ховарда был гением, и он нашел способ.

Экранизация 

По мотивам рассказа был снят четвёртый эпизод телесериала «Nightmares and Dreamscapes: From the Stories of Stephen King». В роли Ховарда снялся Рон Ливингстон, а роль Бобби исполнил Генри Томас. В отличие от рассказа, в телевизионной адаптации, Ховард записывает свою исповедь на видеокамеру, а террористические атаки 11 сентября стали причиной, по которой Бобби запустил свой проект.

Ссылки 

 Рассказ на сайте horrorking.com

Рассказы Стивена Кинга